Нескорений — назва кількох художніх творів:

 Нескорений (вірш) — вірш англійського поета Вільяма Генлі

Фільми 
 Нескорений (фільм, 1956) — драматичний фільми Сатьяджита Рая, Індія
 Нескорений (фільм, 2000) — військовий драматичний фільм Олеся Янчука, Україна
 Нескорений (фільм, 2009) — біографічний фільм-драма Клінта Іствуда, США
 Нескорений (фільм, 2014) — військовий драматичний фільм Анджеліни Джолі, США

Див. також 
 Незламний